Сезон 1901/02 —  3-й год со дня основания футбольного клуба «Барселона».

Наиболее важными событиями сезона 1901/1902 годов для футбольного клуба «Барселона» стали выигрыш Кубка Макайя и выход в финал Кубка Испании.

Основные события 
В сезоне 1901/1902 годов «Барселона» выиграла свой первый турнир (Кубок Макайя), с абсолютным результатом. «Барса» выиграла восемь матчей, забив 60 мячей и пропустив только 2. Позже команда сменила поле, переехав на улицу д'Орта. Первоначально предполагалась посадить траву, но позже от этой идеи отказались из-за её дороговизны, так как газон обошёлся бы в 1000 песет, значительную сумму в то время. «Барса» сыграла несколько товарищеских матчей на поле «Камп де ла Пласа лес Армес». Первую встречу на этом поле против клуба «Испания» закончился победой «Барсы» со счетом 1-0, гол забил Гампер. Основатель клуба был ещё лучшим игроком и лучшим бомбардиром своей команды, посещаемость матчей по-прежнему росла и достигло рекордной цифры в 10 000 зрителей.

Одновременно с празднованием коронации короля Альфонсо XIII, президенту недавно созданного клуба «Мадрид» (в дальнейшем стал называться «Реал» Мадрил), каталонцу Хуану Падросу, пришла идея организовать первый национальный чемпионат. В результате вместо чемпионата был проведён первый розыгрыш Кубка Испании, в котором приняли участие четыре команды: «Барселона», «Мадрид», «Новый футбольный клуб» (Мадрид) и «Бискайя». Именно в рамках этого турнир состоялся первый поединок между «Мадридом» (позднее «Реал») и «Барселоной», положив начало знаменитому на весь мир Эль-Класико. Игра завершилась победой каталонцев со счётом 3-1. «Барса» вышла в финал, где проиграла «Бискайе». Королевская испанская футбольная федерация до сих пор не признает этот турнир официальным первым розыгрышем Кубка Испании по футболу.

Матчи

Примечания

Ссылки 

Футбол в Европе в 1902 году
Футбол в Европе в 1901 году
Сезоны ФК «Барселона»
1901 год в Испании